De Noorse voetbalbeker 2013 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2013) was de 108ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 16 april met de eerste ronde en eindigde op 24 november 2013 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Molde FK dat Rosenborg in de eindstrijd met 4-2 versloeg en daarmee voor de derde keer het bekertoernooi op zijn naam schreef. De club onder leiding van trainer-coach Ole Gunnar Solskjær plaatste zich daardoor voor de tweede voorronde van de UEFA Europa League 2014/15. Aan het Noorse bekertoernooi gingen twee kwalificatieronden vooraf, waardoor het aantal deelnemende clubs werd teruggebracht van 272 naar 128. Topscorer van het bekertoernooi werd Nicki Bille Nielsen (Rosenborg BK) met acht treffers.

Eerste ronde

Halve finale

Finale

Winnende formatie
Molde FK
Agnaldo, Aliou Coly, Andreas Hollingen, Børre Steenslid, Daniel Berg Hestad, Daniel Chima Chukwu, Eirik Hestad, Emmanuel Ekpo, Etzaz Hussain, Even Hovland, Fredrik Gulbrandsen, Ivar Erlien Furu, Jo Inge Berget, Joona Toivio, Joshua Alexander Gatt, Knut Olav Rindarøy, Lauri Dalle valle, Magnar Ødegård, Magne Hoseth, Magne Simonsen, Magnus Wolff Eikrem, Martin Linnes, Mats Møller Dæhli, Mattias Mostrøm, Ole Søderberg, Per-Egil Flo, Sander Svendsen, Tommy Høiland, Vegard Forren, Victor Johansen, Zlatko Tripic, Ørjan Håskjold Nyland. Trainer-coach: Ole Gunnar Solskjær.

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
 Tippeligaen 2013
 Noors voetbalelftal in 2013

2013
Noorwegen